Heinrich Wangnereck ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Wangnereck (Theologe) (1595–1664), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Heinrich Wagnereck (Alchemist) († 1683), deutscher Alchemist